Ахметелашвили () — грузинская фамилия

Известные носители 
 Омар Ахметелашвили (род. 1942) — грузинский учёный-биолог
 Свимон Ахметелашвили (1879—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).

См. также